Pozzo dei desideri – pozzo che, nell'immaginario popolare, è in grado di esaudire i desideri
 Pozzo dei desideri – nome alternativo con cui è designato l'ammasso NGC 3532 nella costellazione della Carena
 Pozzo dei desideri – canzone di Daniele Silvestri contenuta nell'album Sig. Dapatas del 1999 e poi rifatta nel singolo Monetine nel 2008
Il pozzo dei desideri – titolo di puntate di diverse serie televisive, fra cui:
Il pozzo dei desideri – episodio della quarta stagione di Ghost Whisperer - Presenze
Il pozzo dei desideri – episodio della quarta stagione di Supernatural
Il pozzo dei desideri – episodio della undicesima stagione della Melevisione
Il pozzo dei desideri – episodio di Pazze risate per mostri e vampiri